Nerine es un género de plantas perennes y bulbosas de vistosas flores perteneciente a la familia Amaryllidaceae. El género incluye aproximadamente veinticinco especies nativas del sur de África y está distribuido en Namibia, Botsuana, Lesoto, Suazilandia y las nueve provincias de la República de Sudáfrica. Fue establecido por el clérigo y especialista en amarilidáceas William Herbert en 1820.

De todas las especies del género son relativamente pocas las que se conocen en jardinería. Sin embargo se han obtenido, se cultivan y se producen comercialmente numerosas variedades de Nerine bowdenii, N. sarniensis y N. undulata (antes conocida como N. flexuosa). Las restantes veinte especies son escasamente cultivadas y se conoce muy poco acerca de su biología. Muchas de ellas, incluso, se hallan amenazadas de extinción debido a la pérdida o a la degradación de su hábitat.

Etimología 

En la mitología griega Nerine era una ninfa del mar, protectora de los marinos y de sus navíos. Cuando William Herbert escogió el nombre de esta ninfa para nombrar a la primera especie del género (Nerine sarniensis) hizo alusión a la historia que cuenta como esta especie sudafricana llegó a la isla de Guernsey en el canal de la Mancha. Se dice que un barco que llevaba cajas con bulbos de esta especie con destino a Países Bajos naufragó cerca de estas islas. De algún modo las cajas llegaron a la isla de Guernsey y los bulbos lograron establecerse y multiplicarse en sus costas.

Descripción 

Son plantas herbáceas perennes que crecen a partir de bulbos. Las hojas son planas y lineares.

Las flores de Nerine, según su simetría, pueden ser tanto actinomorfas (tienen varios planos de simetría) o cigomorfas (presentan un solo plano de simetría). Son hermafroditas y sumamente vistosas. El perigonio está compuesto de 6 tépalos, angostos, generalmente ondulados, unidos en la base formando un corto tubo, extendidos o recurvados.

El androceo está compuesto por 6 estambres, los cuales están insertos en la base de los tépalos y a menudo sobresalen por encima de la flor. Los estambres, que pueden ser rectos o curvos, presentan filamentos filiformes y anteras oblongas que se articulan con el filamento por su dorso (se dicen dorsifijas). El gineceo está compuesto por un ovario ínfero, con tres lóculos que llevan desde uno a muchos óvulos. El estilo es filiforme y el estigma presenta tres lóbulos. El fruto es una cápsula. Las flores, rosadas o rojas, se hallan dispuestas en umbelas de varios integrantes, en la extremidad de un largo escapo macizo y sin hojas (se dice áfilo).

Filogenia 

Las relaciones filogenéticas de las amarilídeas han sido clarificadas mediante análisis moleculares de ADN combinados con datos morfológicos. Sobre la base de tales análisis cladísticos se ha determinado que Nerine pertenece al clado Strumariinae, un grupo monofilético con categoría taxonómica de subtribu que comparte con los géneros Crossyne, Strumaria, Hessea, Namaquanula  y Brunsvigia. Los miembros de este clado, todos de origen sudafricano, presentan hojas frecuentemente postradas, los estambres unidos formando un tubo hacia la base de la flor, un fruto dehiscente, semillas con un tegumento bien desarrollado y con clorofila. Todos estos caracteres diferencian a los integrantes de Strumariinae de las otras subtribus dentro de las amarilídeas. 

Dentro de la subtribu Strumariinae los géneros más estrechamente relacionados con Nerine son Brunsvigia, Namaquanula  y Hessea.

El siguiente cladograma, basado tanto en datos morfológicos como moleculares, muestra las relaciones existentes entre Nerine, los demás géneros de Strumariinae y las otras subtribus de las amarilídeas (basado en el trabajo de los taxónomos de amarilidáceas Alan W. Meerow y Dierdre Snijman, 2001).

Taxonomía 

 
 
 
 

Las especies de Nerine pueden ser deciduas o perennifolias. Las especies deciduas, a su vez, pueden ser de crecimiento invernal o estival. Por esta razón, las especies de Nerine pueden ser clasificadas en tres grandes grupos de acuerdo a su ciclo de crecimiento. El grupo más pequeño es el de las especies deciduas de crecimiento invernal que se hallan en reposo (es decir, sin hojas) durante el verano. Este grupo incluye cuatro especies:  N. humilis, N. pudica, N. ridleyi y N. sarniensis. Un segundo grupo de siete especies (N. bowdenii, N. duparquetiana, N. krigei, N. laticoma, N. marincowitzii, N. pusilla y N. undulata) es de crecimiento exclusivamente estival y se hallan en reposo durante el invierno. El tercer grupo es el más grande, ya que incluye doce especies, y está compuesto por los nerines perennifolios, es decir, aquellos que mantienen siempre algunas hojas durante el verano y el invierno: N. angustifolia, N. appendiculata, N. filamentosa, N. filifolia, N. frithii, N. gaberonensis, N. gibsonii, N. gracilis, N. masoniorum, N. pancratioides, N. platypetala y N. rehmannii.

Es interesante destacar que existe una asociación muy significativa entre el contenido de ADN de estas especies, su morfología foliar y su hábito de crecimiento. Así, el primero de los grupos mencionados exhibe hojas anchas, crecimiento invernal y presenta 25,3 a 26,2pg de ADN por núcleo celular. El segundo grupo, de crecimiento estival, presentan hojas anchas y un contenido de ADN mayor (desde 26,8 a 35,3pg). Finalmente, el tercer grupo presenta hojas estrechas y perennifolias y el menor contenido de ADN (de 18,0 a 24.6pg).

Especies 

Las especies del género, conjuntamente con la cita válida y su distribución geográfica, se listan a continuación:

  Nerine angustifolia (Baker) W.Watson, Gard. Chron., III, 6: 195 (1889). Sudáfrica. 
 Nerine appendiculata Baker, Gard. Chron., III, 1894(2): 336 (1894). Sudeste de la Provincia del Cabo hasta KwaZulu-Natal. 
 Nerine bowdenii W.Watson, Gard. Chron., III, 1904(2): 365 (1904). Provincia Oriental del Cabo hasta KwaZulu-Natal. 
 Nerine filamentosa W.F.Barker, Fl. Pl. South Africa 15: t. 569 (1935). Provincia Oriental del Cabo
 Nerine filifolia Baker, Bot. Mag. 107: t. 6547 (1881). Provincia Oriental del Cabo.
 Nerine frithii L.Bolus, Ann. Bolus Herb. 3: 79 (1921). Sudáfrica
 Nerine gaberonensis Bremek. & Oberm., Ann. Transvaal Mus. 16: 409 (1935). Botsuana a Provincia Septentrional del Cabo. 
 Nerine gibsonii K.H.Douglas, J. S. African Bot. 34: 5 (1968). Provincia Oriental del Cabo. 
 Nerine gracilis R.A.Dyer, Fl. Pl. South Africa 17: t. 679 (1937). Provincia Septentrional del Cabo. 
 Nerine hesseoides L.Bolus, Fl. Pl. South Africa 18: t. 683 (1938). Provincia Septentrional del Cabo a Provincia del Estado Libre.
 Nerine humilis (Jacq.) Herb., Bot. Mag. 47: t. 2124 (1820). Provincia del Cabo. 
 Nerine huttoniae Schönland, Rec. Albany Mus. 1: 49 (1903). Provincia Oriental del Cabo. 
 Nerine krigei W.F.Barker, S. African Gard. 22: 137 (1932). Zimbabue a Provincia Septentrional del Cabo. 
 Nerine laticoma (Ker Gawl.) T.Durand & Schinz, Consp. Fl. Afric. 5: 256 (1894). Sur de Zimbabue a Provincia Septentrional del Cabo. 
 Nerine marincowitzii Snijman, Novon 5: 103 (1995). Sudoeste de la Provincia del Cabo. 
 Nerine masonorum L.Bolus, S. African Gard. 20: 148 (1930). Provincia Oriental del Cabo. 
 Nerine pancratioides Baker, Gard. Chron., III, 1891(2): 576 (1891). KwaZulu-Natal. 
 Nerine platypetala McNeil, J. S. African Bot. 37: 267 (1971). Mpumalanga. 
 Nerine pudica Hook.f., Bot. Mag. 97: t. 5901 (1871). Sudoeste de la Provincia del Cabo. 
 Nerine pusilla Dinter, Neue Pfl. Südw.-Afr.: 46 (1914). Este y centro de Namibia. 
 Nerine rehmannii (Baker) L.Bolus, S. African Gard. 20: 148 (1930). Provincia Septentrional del Cabo a Suazilandia. 
 Nerine ridleyi E.Phillips, Ann. S. African Mus. 9: 126 (1913). Sudoeste de la Provincia del Cabo. 
 Nerine sarniensis (L.) Herb., Bot. Mag. 47: t. 2124 (1820). Sudoeste de la Provincia del Cabo. 
 Nerine transvaalensis L.Bolus, Fl. Pl. South Africa 18: t. 683 (1938). Provincia Septentrional del Cabo. 
 Nerine undulata (L.) Herb., Bot. Mag. 47: t. 2124 (1820).  Provincia Oriental del Cabo.

Notoespecies 

Las notoespecies (especies originadas en un cruzamiento entre dos especies distintas del mismo género) de Nerine, conjuntamente con las especies parentales en el caso de que se conozcan, son las siguientes:
 Nerine × allenii auct., Gard. Chron., III, 1895(2): 526 (1895). 
 Nerine × excellens T.Moore, Florist Fruitist Gard. Misc. 1882: t. 567 (1882), N. humilis × N. undulata
 Nerine × mansellii O'Brien ex Baker, Handb. Bromel.: 104 (1888). N. flexuosa × N. sarniensis
 Nerine × mutabilis O'Brien, Handb. Bromel.: 130 (1893).
 Nerine × stricklandii auct., Gard. Chron., III, 1894(2): 690 (1894).  N. pudica × N. sarniensis
 Nerine × traubianthe Moldenke, Pl. Life 23: 61 (1967). N. filifolia × N. 'Rosalba'''
 Nerine × versicolor Herb., Appendix: 51 (1821). N. sarniensis × N. undulata.  Provincia del Cabo.

 Notogénero 

Algunas especies de Nerine han sido utilizadas para producir híbridos con miembros del género Amaryllis, los que se disponen dentro del notogénero × Amarine. Uno de tales híbridos es × Amarine tubergenii Sealy, el cual proviene del cruzamiento entre  Amaryllis belladonna con Nerine bowdenii.

 Sinónimos 

Los nombres genéricos Imhofia Heist. y Galatea Herb. se consideran sinónimos de Nerine.

 Estado de conservación 

Algunas especies de Nerine de la Provincia Occidental del Cabo son raras en la naturaleza, pero no se considera que estén en peligro inmediato. Esto incluye la especie de crecimiento invernal Nerine pudica que habita en sitios bastante inaccesibles de las montañas Du Toitskloof y Greyton, y a la especie de crecimiento estival  Nerine marincowitzii, originaria de la región semiárida del Gran Karoo. 

Un conjunto de especies del grupo de nerines perennifolios de las zonas con lluvias estivales de Sudáfrica se hallan en peligro debido a la pérdida o degradación de su hábitat y, al menos dos o tres de ellas, se hallan cercanas a la extinción. Nerine masoniorum es probablemente la que se encuentra más críticamente amenazada e incluso, puede ser que se haya extinguido, ya que los terrenos que ocupaba la única colonia sobreviviente conocida han sido utilizados para la construcción de viviendas. Otra especie seriamente amenazada es Nerine gibsonii de la Provincia Oriental del Cabo, ya que los pastizales donde habita han sido seriamente dañados por el sobrepastoreo, la erosión resultante y la construcción de caminos y rutas. Más aún, las poblaciones de tal especie difícilmente pueden dar semillas ya que el ganado consume las flores tan pronto estas aparecen.

Se han tomado varias medidas para paliar la amenaza de extinción de estas especies. Una de ellas, gracias a la buena respuesta en cultivo de algunas especies, es la de la conservación ex situ de varias poblaciones de Nerine filamentosa, Nerine gibsonii, Nerine gracilis, Nerine laticoma subsp. huttoniae y Nerine masoniorumen en el jardín botánico de Kirstenbosch en Sudáfrica. Otra medida, esta vez de conservación in situ, es la de la protección oficial de algunas especies en reservas naturales, tal como el caso de Nerine platypetala en el sur de Mpumalanga.

 Utilización 

Se cultivan varias especies del género como plantas ornamentales, tales como Nerine sarniensis , Nerine undulata y Nerine bowdenii. N. sarniensis es, probablemente, la especie mejor conocida del género y ha sido cultivada en Europa desde principios del siglo XVII. N. bowdenni fue introducida en Inglaterra hacia fines del siglo XIX y utilizada como ornamental desde la primera década del siglo XX.
Junto con Nerine bowdenii han sido extensamente utilizadas en programas de mejoramiento genético que han originado la mayoría de los híbridos comerciales que actualmente se conocen.

Los bulbos de Nerine necesitan un mínimo de dos años de crecimiento y desarrollo para producir la primera floración. Los bulbos más grandes pueden dar origen a dos tallos ("varas" o escapos) o más si se hallan bien cultivados. Se las utiliza como flor cortada debido a que pueden sobrevivir hasta 14 días en recipientes con agua sin mostrar marchitamiento.

 Referencias citadas 

 Bibliografía 

 Información sobre el género y las especies de Nerine en Bulbsociety 
 Dimitri, M. 1987. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería''. Tomo I. Descripción de plantas cultivadas. Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires.

Enlaces externos 

 Imágenes de distintas especies del género Nerine en Pacificbulbsociety

 
Plantas bulbosas
Flores
Plantas descritas por Herbert
Plantas descritas en 1820